Pleasant Hill ou Pleasant Hills est un nom de ville ou de district très répandu en Amérique du Nord.

Australie 
 Pleasant Hills, un village de Nouvelle-Galles du Sud

Canada 
 Pleasant Hill, Saskatoon, un quartier
 Pleasant Hills, Nova Scotia,

États-Unis 
(par État puis par ville)
 Pleasant Hill (Alabama) ;
 Pleasant Hill (Californie) ;
 Pleasant Hill (Caroline du Nord) ;
 Pleasant Hill Historic District (Macon, Georgie) ;
 Pleasant Hill (Illinois) ;
 Pleasant Hill (Iowa) ;
 Pleasant Hill (Kentucky), également appelé Shakertown at Pleasant Hill Historic District ;
 Pleasant Hill, ville située en Louisiane) ;
 Pleasant Hill (Pomfret, Maryland) ;
 Pleasant Hills (Maryland) ;
 Pleasant Hill (Missouri) ;
 Pleasant Hill Downtown Historic District, Pleasant Hill, MO ;
 Pleasant Hill (Natchez, Mississippi) ;
 Pleasant Hill (Woodville, Mississippi) ; 
 Pleasant Hill (Pennsylvanie) ;
 Pleasant Hills (Pennsylvanie) ;
 Pleasant Hill (Tennessee) ;
 Pleasant Hill (Ohio) ;
 Pleasant Hill (Milford, Ohio) (Ohio) ;
 Pleasant Hill (Oregon) ;
 Pleasant Hill Plantation, en Pennsylvanie ;
 Pleasant Hill, census-designated place située au Texas ;
 Pleasant Hill (Washington, DC) ;
 Pleasant Hill Residential Historic District, Marshfield, Wisconsin.